Jubjubbird steht für:

 eine Figur aus Lewis Carrolls Gedicht Jabberwocky
 den Asteroiden (9781) Jubjubbird